LJ может означать:
 LiveJournal, Живой Журнал
 Lj — диграф латинского алфавита